Nea Zoi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Néa Zoí (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Néa Zoí (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Péllis, 
 Néa Zoí (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Dytikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar